Abu-l-Misk Kàfur (905-968), visir i emir ikhxídida.
 Malik Kafur (s. XIII-XIV), general i ministre del sultanat de Delhi.